В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Еліз Берджін і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6-1, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)

 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Гелена Сукова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington